Dog Gone puede referirse a: 

Dog Gone, un episodio de la serie Padre de familia.
Dog Gone (película), película estadounidense del 2008.